Grândola pode ser:

 Grândola - concelho do distrito de Setúbal
 Grândola - freguesia sede do mesmo concelho
 Serra de Grândola - uma serra naquele concelho
 Grândola, Vila Morena - canção de Zeca Afonso, uma das senhas do golpe de 25 de Abril de 1974
 Grandola ed Uniti, comuna italiana da Lombardia

Desambiguação
Desambiguações de topônimos